Риден може бити:

 Риден ам Форгензе, општина у округу Осталгој, у њемачкој покрајини Баварска.
 Риден (Горњи Палатинат), општина у округу Амберг-Зулцбах, у њемачкој покрајини Баварска.
 Риден (Ајфел), општина у округу Мајен-Кобленц, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Риден (Кауфбојрен), општина у округу Осталгој, у њемачкој покрајини Баварска.